Warnick ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Warnick (1768–1851), deutscher Hoftheaterfriseur
 Klaus-Jürgen Warnick (geb. 1952), deutscher Politiker

Siehe auch:

 Warnice
 Warnicke
 Warnecke